Человек без имени — киноперсонаж, исполненный Клинтом Иствудом. Протагонист «Долларовой трилогии» Серджио Леоне, состоящей из фильмов «За пригоршню долларов» (1964), «На несколько долларов больше» (1965) и «Хороший, плохой, злой» (1966).
 «Человек без имени» — студийный альбом советской и российской рок-группы Nautilus Pompilius, записанный в 1989 году, изданный в 1995.
 «Человек без имени» — одно из сценических имён американского рестлера Брутуса Бифкейка (настоящее имя Эдвард Харрисон Лесли, род. 1957).
 Man with no name (рус. Человек без имени, настоящие имя Мартин Фриланд) — британский диджей.